Wangen (Alemanha) — cidade do estado de Baden-Württemberg, na Alemanha
Wangen (Suíça) — comuna do cantão de Schwyz, na Suíça
Wangen (França)

Desambiguações de topônimos